Eidus steht für:

 römische Kalendertage, siehe Iden (Kalender)

Eidus ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Eidus (1922–2013), US-amerikanischer Violinist